Pierre Fayet est un nom notamment porté par :
 Pierre Fayet (1887-1977), syndicaliste et homme politique français ;
 Pierre Fayet (1949-), physicien théoricien français.